Výrava può riferirsi a diversi toponimi:

Repubblica Ceca
Výrava, comune del distretto di Hradec Králové, nell'omonima regione

Slovacchia
Výrava, comune del distretto di Medzilaborce, nella regione di Prešov